Baxter Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Baxter Lake (Georgia)
 Baxter Lake (Michigan)
 Baxter Lake (Minnesota)
 Baxter Lake (New Hampshire)